Daniel Manzato, né le  à Fribourg, est un gardien de but de hockey sur glace professionnel suisse.

Carrière en club 
Il déménage en 2001 en Amérique du Nord et joue pendant trois ans avec les Victoriaville Tigres dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, avec qui il remporte la Coupe du président en 2002. Il est repêché en  () du repêchage d'entrée dans la LNH 2002 par les Hurricanes de la Caroline.

En 2003, il retourne en Suisse et joue pendant quatre saisons avec Kloten, Ambrì et Bâle. En été 2003, il participe au camp d'entraînement des Hurricanes de la Caroline, mais il n'est pas pris dans l'équipe. Il est gardien remplaçant pendant une saison avec le club formateur des Huricanes, les River Rats d'Albany en LAH, étant même relégué en ECHL, avec les Wranglers de Las Vegas et les Checkers de Charlotte.

Le 23 août 2009, Daniel Manzato a signé un contrat de trois ans avec les Rapperswil-Jona Lakers. En 2012, il rejoint le HC Lugano, où il se retrouve en concurrence avec Michael Flückiger.

Carrière internationale 
Il a participé, en tant que troisième gardien, aux championnats du monde de 2007, 2009 et 2011.

Trophées et honneurs personnels 
 Médaille d'argent aux Championnat du monde junior de hockey sur glace 2001.
 Vainqueur de la Coupe du président en 2002 avec les Tigres de Victoriaville.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1999-2000||HC Fribourg-Gottéron U20||Junior Élites A||36|| || || ||||32||0,91|| ||6||2||2|| || || || || || || ||0
|-
|2000-2001||HC Fribourg-Gottéron U20||Junior Élites A||36|| || || || || || || || ||2||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2001-2002||Tigres de Victoriaville||LHJMQ||36||20||8||2||||102||3,23||90,1||0||9||6||3||0||249||17||4,09||88,2||0||0
|-
|2002-2003||Tigres de Victoriaville||LHJMQ||48||23||18||5||||155||3,37||89,0||3||10||3||0||3||125||11||5,27||84,1||0||0
|-
|2003-2004||Tigres de Victoriaville||LHJMQ||23||7||13||0||||78||4,00||87,7||0||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2003-2004||Kloten Flyers||LNA||15||6||7||2||965||39||2,42|| ||1||2||6|| || || || ||3,23|| ||0||0
|-
|2004-2005||HC Ambrì-Piotta||LNA||25||13||8||3||||63||2,66|| ||1||8||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2005-2006||HC Bâle||LNA||39||16||14||9||||102||2,63|| ||5||8||5||1||4||280||22||4,71|| ||0||0
|-
|2006-2007||HC Bâle||LNA||43||13||30||0||||157||3,64|| ||1||10||13||7||6||796||41||3,09|| ||2||0
|-
|2007-2008||Checkers de Charlotte||ECHL||2||2||0||0||120||4||2,00||94,7||0||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2007-2008||Wranglers de Las Vegas||ECHL||33||22||5||6||||79||2,39||91,8||3||2||2||1||0||97||4||2,48||90,5||0||0
|-
|2007-2008||River Rats d'Albany||LAH||1||0||1||0||59||5||5,07||88,4||0||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009||River Rats d'Albany||LAH||32||14||12||0||||85||3,19||89,8||0||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2009-2010||Rapperswil-Jona Lakers||LNA||47||17||28||0||||138||2,97|| ||5||2||7||4||3||431||22||3,07||91,2||1||0
|-
|2010-2011||Rapperswil-Jona Lakers||LNA||40||10||21||1||||134||3,42||89,3||0||2||10||4||5||590||27||2,75||87,0||0||0
|-
|2011-2012||Rapperswil-Jona Lakers||LNA||39||8||29||0||||123||3,22||90,2||2||0||5||4||1||300||12||2,40||92,8||0||2
|-
|2012-2013||HC Lugano||LNA||29||15||5||3||||78||2,79||90,4||2||4||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2013-2014||HC Lugano||LNA||29||14||8||3||||62||2,21||91,2||2||14||4||1||3||202||8||2,37||91,2||1||0
|-
|2014-2015||HC Lugano||LNA||29||15||6||2||||65||2,26||92,8||2||0||6||2||3||313||13||2,49||93,1||1||0
|-
|2015-2016||HC Lugano||LNA||6|| || || ||245|| ||3,91||87,0||0||0||2||0||0||34||2||3,49||90,5||0||0
|-
|2015-2016||CP Berne||LNA||1|| || || ||43|| ||4,19||87,5||0||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2016-2017||HC Lugano||LNA||11||4||5||1||609||33||3,25||90,2||0||0||1||0||0||26||1||2,29||93,3||0||0
|-
|2017-2018||HC Lugano||NL||12|| || || || || ||1,67||93,7|| || ||1|| || || || ||3,25 ||75 || ||
|-
|2018-2019||HC Ambri-Piotta||NL||17|| || || || || ||3,15 ||89,1 || || ||0 || || || || || || || ||
|-
|2019-2020||HC Ambri-Piotta||NL||27|| || || || || ||2,41 ||92 || || ||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2020-2021|| Genève-Servette HC ||NL|| 9|| 3||6 ||0 || || ||2,79 ||90,2 || 0|| ||8 ||4 ||3 || || || 1,28|| 95,6|| 1||
|-
| 2021-2022|| CP Berne ||NL||  || 

|2001|| Suisse -18 ans||Championnat du monde -18 ans||1||0||1||0||60||3||3,00||87,5||0||0|| Médaille d'argent
|-
|2002||Tigres de Victoriaville||Coupe Memorial||2|| || || || || ||2,77||93,8|| || ||Finale
|-
|2003|| Suisse -20 ans||Championnat du monde -20 ans||2|| || ||0 ||120||5||2,50||87,5||0||0||
|-
|2004|| Suisse -20 ans||Championnat du monde -20 ans||5|| || || ||249||13||3,13||91,0||1||0||
|-
|2015||HC Lugano||Coupe de Suisse||1|| || || || || ||2,95|| || || ||Huitième de finale
|-
|2016||HC Lugano||Coupe de Suisse||1|| || || || || ||1,00|| || || ||Huitième de finale
|-
|2017||HC Lugano||Ligue des champions||2|| || || ||120|| ||3,00||88,0||0||0||Huitième de finale
|-
|2017||HC Lugano||Coupe de Suisse||2|| || || || || ||2,50|| || || ||Huitième de finale
|-
|2016||HC Lugano||Coupe Spengler||1|| || || || || ||3,48||90,6|| || ||Finale

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en janvier 1984
Naissance à Fribourg (Suisse)
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif vaudois
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Tigres de Victoriaville
Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
Joueur du EHC Kloten
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du HC Bâle
Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL)
Joueur des Wranglers de Las Vegas
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du HC Lugano
Joueur du CP Berne
Joueur du Genève-Servette Hockey Club